Эдуард Янович Сми́льгис (; 1886—1966) — латвийский и советский актёр, театральный режиссёр. Народный артист СССР (1948).

Биография 
Эдуард Смильгис родился а (по другим источникам — 23 ноября) в Риге.

С 1906 года выступал в полупрофессиональных спектаклях. С 1911 года — актёр Нового Рижского театра, в 1915—1919 — Нового Латышского театра в Петрограде. Часть труппы этого театра вошла в состав 6-го Латышского стрелкового полка, где Смильгис принимал участие в создании театра, именовавшегося Коммунистическим.

В 1920—1964 годах — один из организаторов, актёр, первый главный режиссёр, художественный руководитель рижского театра «Дайлес» (с 1940 (с перерывом на годы ВОВ) — Художественный театр Латвийской ССР им. Я. Райниса). Для большинства его постановок характерны монументальность, героико-романтическая направленность, ясность сценической интерпретации, яркая театральность. Сотрудничал с режиссёром, народной артисткой Латвийской ССР Ф. Эртнере.

Эдуард Смильгис умер 19 апреля 1966 года в Риге. Похоронен на кладбище Райниса.

Именем Э. Смильгиса названа улица в Риге, на которой он жил, а в его доме разместился театральный музей.

Награды и звания 
 Народный артист Латвийской ССР (1947)
 Народный артист СССР (1948)
 Сталинская премия второй степени (1947) — за постановку спектакля «Огонь и ночь» Я. Райниса
 Офицер ордена Трёх звёзд
 Командор ордена Трёх звёзд (1937)
 Орден Ленина (1947)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (в т. ч. 1956)
 Орден «Знак Почёта» (1946)
 Медали

Творчество

Актёрские работы

Новый Рижский театр 
  — «Индулис и Ария» Я. Райниса — Индулис
  — «Огонь и ночь» Я. Райниса — Лачплесис
  — «Юдифь» К. Хеббеля — Олоферн
  — «Воители в Хельгеланде» Г. Ибсена — Эрнульф

Театр «Дайлес» 
  — «Пер Гюнт» Г. Ибсена — Пер Гюнт
  — «Гамлет» У. Шекспира — Гамлет
  — «Свадьба Фигаро» П. Бомарше — Фигаро
  — «Отелло» У. Шекспира — Отелло
  — «Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера — Фиеско
  — «Эрнани» В. Гюго — Эрнани
  — «Играл я, плясал» Я. Райниса — Тотс
  — «Дон Карлос» Ф. Шиллера — Дон Карлос
  — «Иеста Бьерлинг» С. Лагерлёф — Иеста Бьерлинг
  — «Иосиф и его братья» Я. Райниса — Иосиф
  — «Юлий Цезарь» У. Шекспира — Юлий Цезарь
  —"Укрощение строптивой" У. Шекспира — Петруччо
  — «Пер Гюнт» Г. Ибсена — Пер Гюнт
  — «Фауст» И. Гёте

Режиссёрские работы 

  — «Гамлет» У. Шекспира
  — «Много шума из ничего» У. Шекспира
  — «Играл я, плясал» Я. Райниса
  — «Эрнани» В. Гюго
  — «Вильгельм Телль» Ф. Шиллера
  — «Дом трёх дочерей» (музыка Шуберта, либретто А. Вильнера и Рейхерта)
  — «Иосиф и его братья» Я. Райниса
  — «Пер Гюнт» Г. Ибсена
  — «Фауст» И. Гёте
  — «Егор Булычов и другие» М. Горького
  — «За тех, кто в море» Б. Лавренёва
  — «Огонь и ночь» Я. Райниса
  — «Дубровский» по А. Пушкину
  — «Анна Каренина» по Л. Толстому
  — «Любовь Яровая» К. Тренёва
  — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира
  — «Цветущая пустыня» А. Упита
  — «Мария Стюарт» Ф. Шиллера
 1956 — «Играл я, плясал» Я. Райниса
  — «Гамлет» У. Шекспира
  — «Война и мир» по Л. Толстому
 1962 — «Илья Муромец» Я. Райниса
  — «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского

Роли в кино 
  — Психея —  Акментиньш

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии:Театр Дайлес
Народные артисты Латвийской ССР
Похороненные на кладбище Райниса